Charles Lyttelton peut se référer à :

 Charles Lyttelton (1628-1716), , gouverneur de Jamaïque ;
 Charles Lyttelton (1714-1768), évêque de Carlisle et antiquaire ;
 Charles George Lyttelton (1842-1942),  Cobham, membre du Parlement britannique et joueur de cricket anglais ;
 Charles Frederick Lyttelton (1887-1931), joueur de cricket anglais, fils du précédent ; 
 Charles Lyttelton (1909-1977),  Cobham, gouverneur général de Nouvelle-Zélande, petit-fils de Charles George Lyttelton.